Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par l'AZ Alkmaar depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1977.

Le club réalise son meilleur parcours lors de la saison 1980-1981, qui le voit atteindre la finale de la Coupe UEFA. Il atteint également le stade des demi-finales de cette même compétition en 2005.

Histoire 
Temporellement, l'histoire européenne de l'AZ se divise en deux périodes. La première, de 1977 à 1982, voit le club disputer ses premières compétitions européennes, avec notamment une accession en finale de la Coupe UEFA en 1981, perdue par la suite face à Ipswich Town. Il dispute également ses deux seules éditions de Coupe des coupes en 1978 et 1982 ainsi que sa première Coupe des clubs champions en 1981, ne dépassant cependant jamais le deuxième tour de ces deux compétitions.

Au-delà de ces premières années, le club doit attendre la saison 2004-2005 pour retrouver l'Europe, atteignant à cette occasion les demi-finales de la Coupe UEFA. Devenant par la suite un habitué de la C3, l'AZ accède trois autres fois aux quarts de finale de la compétition en 2007, 2012 et 2014. Il participe également deux fois à la Ligue des champions, disputant la phase de groupes en 2009 mais ne pas dépassant la phase qualificative lors de la saison 2020-2021.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique de l'AZ Alkmaar en compétitions européennes sur EU-Football.info.

AZ Alkmaar
AZ Alkmaar